Вайсвайлер () — немецкая фамилия.

Носители:
 Вайсвайлер, Адам (1744—1820) — французский мастер-мебельщик немецкого происхождения.
 Вайсвайлер, Хеннес (1919—1983) — немецкий футболист и тренер.